Тайна Кельтского леса — исчезновение без следа 71 человека из   во время отвлекающей атаки на немецкие позиции в Кельтском лесу близ Пашендаля в Западной Фландрии в ходе  (9 октября 1917) Первой мировой войны. В официальных армейских отчетах говорится, что расследования не привели к выяснению судьбы 37 бойцов 10-го батальона. В немецких записях нет упоминаний о нападении, что привело к предположениям, что люди были убиты и похоронены в братской могиле. Некоторые исследователи связывают отсутствие записей о пропавших без вести с путаницей, неправильной отчетностью и технической ошибкой.

Предыстория 
10-й батальон 1-й австралийской дивизии был известен как «Грозный 10-й», название было дано за высокий боевой дух, проявленный в окопах Западного фронта. Двое из его членов были награждены Крестом Виктории во время кампании в Галлиполи, где они возглавляли австралийские силы при первоначальной высадке, а затем при обороне бухты Анзак.

После успеха в  4 октября 1917 года фельдмаршал сэр Дуглас Хейг, главнокомандующий британских экспедиционных сил (BEF) на Западном фронте, считал, что противостоящая немецкая 4-я армия близка к краху. Он принял решение о наступлении для захвата части хребта Пашендаль с последующей атакой, чтобы захватить остальную часть хребта Пашендаль; позже это событие стало известно как .

10-й батальон 1-й австралийской дивизии должен был совершить рейд на Кельтский лес. План состоял в том, чтобы 10-й батальон быстро вошёл в лес, взорвал немецкие блиндажи и отступил по сигналу ракеты. На северном фланге 10-го батальона 2-я австралийская дивизия должна была совершить крупную атаку, чтобы защитить фланг главных британских наступающих сил. Чтобы ввести немцев в заблуждение, будто атака была частью основного наступления, вместо обычной ночной атаки войска атаковали на рассвете, а обычный «шкатулочный заградительный огонь», используемый для защиты пехотных рейдов, был заменён ползучим заградительным огнем, используемым для атак. 9 октября в 5:20 начался обстрел, и семь офицеров и 78 человек из 10-го батальона под командованием 22-летнего лейтенанта Фрэнка Скотта двинулись вперед.

Атака 
Британские военные корреспонденты и австралийские газеты сообщили о нападении на Кельтский лес как о победе: хотя атака не удалась, немцы отступили через неделю, и лес стал ничейной землей.

Командир 10-го батальона подполковник Морис Уайлдер-Нелиган написал в своем отчете: «…затем последовало отчаянное столкновение, в ходе которого противнику были нанесены тяжелые потери…Я могу отчитаться только о 14 не раненных членах группы». По одним свидетельствам, только 7 человек вернулись к австралийским позициям, по другим — 14. Официальные армейские записи говорят о том, что 37 из 85 бойцов, участвовавших в нападении, пропали без вести.

В этот день лейтенант Скотт из 10-го батальона повел 84 бойца в рейд в тыл врага возле Бродзейнде. Группа вошла в Кельтский лес и более не возвращалась. Обширные расследования с тех пор не смогли полностью объяснить судьбу группы лейтенанта Скотта. В общей сложности 37 солдат до сих пор не учтены. Это величайшая тайна Австралийских имперских сил в Первой мировой войне.

Последствия 
Австралийский военный корреспондент Чарльз Бин писал: «…операция закончилась катастрофически. О пропавших больше никогда не слышали. Их имен не было ни в одном списке военнопленных, полученном во время войны. После этого Комиссия по могилам не обнаружила никаких следов их тел». Немецкие военные записи не содержали упоминания о нападении, что заставило некоторых историков предположить, что они были убиты немецкими войсками и похоронены в тайной братской могиле. В попытках объяснить эту тайну было опубликовано минимум шесть книг. Многие профессиональные историки неправильно истолковали доклад Уайлдера-Нелигана (и тех, кто выжил), что только 14 солдат из 85 были учтены, и судьба 71 пропавшего без вести бойца широко обсуждалась. Фактически, число «пропавших без вести» включало людей, тела которых не были найдены, но о смерти которых сообщили выжившие. Неизвестно, сколько раненых вернулось, однако из двусмысленных официальных отчетов следует, что в общей сложности из 48 непострадавших, раненых и убитых в ходе боевых действий фактически пропали без вести лишь 37 человек. Помимо предположений о судьбе 37 пропавших без вести лиц, до сих пор остается загадкой, почему не удалось найти останков погибших.

Возможно, из-за названия леса и тайны, окружающей пропавших без вести людей, были разговоры о сверхъестественных причинах инцидента.

Объяснения 
Ожидалось, что заградительный огонь, прикрывающий атаку, будет очень мощным, в то время как на деле он был лёгким и рассеянным, когда 10-й батальон продвигался на 180 метров (200 ярдов), отделяющих Кельтский лес от австралийских траншей. Пересеченная местность состояла из пней, кратеров бомб шириной в несколько метров и, из-за сильного дождя в предыдущие дни, грязи, которая местами была по колено. К тому же 10-й батальон дважды на прошлой неделе совершил нападение на Кельтский лес, в результате чего немцы укрепили позиции и установили больше пулемётов. Лейтенант Скотт приказал атаковать немецкую траншею, пока сам вёл группу солдат вокруг фланга, чтобы атаковать сзади. Несмотря на численное превосходство противника, Скотт добился успеха, и немецкие войска начали отступать, как только были обстреляны с тыла. Немецкие подкрепления быстро прибыли и вступили в рукопашный бой с австралийцами, оттеснив их назад, в то же время немецкая артиллерия открыла огонь, заграждая ничейную землю и сделав отступление невозможным. В течение короткого времени все офицеры были убиты или ранены, а сержант Уильям Коул попытался выстрелить сигнальной ракетой, но был убит, и выжившие оказались брошены на произвол судьбы.

В 2008 году исследователи Крис Хеншке и Роберт Керни утверждали, что разгадали тайну. Анализируя отчеты о действиях, дневники военных лет и свидетельские показания, которые можно было бы проверить, они полагали, что объясняли судьбу пропавших без вести людей, приписывая тайну туману войны, бюрократическим ошибкам и неправильным сообщениям. Изучение оставшихся записей заставило исследователей полагать, что резня была маловероятной, поскольку англичане начали артиллерийский обстрел позиции, препятствуя немецким войскам преследовать отступающих австралийцев. В то же время немецкий артиллерийский обстрел продолжался, препятствуя отступлению австралийцев. Оказавшись в заграждениях, 37 пропавших без вести солдат, вероятно, были убиты в результате обстрела, и вместе с телами тех, кто ранее был убит в результате нападения, не осталось никаких останков, которые можно было бы опознать.

Хеншке заявил:

…вылазка не была большой тайной — это была просто вылазка с очень высокой пропорцией потерь… это история типичных действий небольшого подразделения, которая пошла неправильно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Advertiser, Celtic Wood
 CWGC, Celtic Wood

Первая мировая война
Необъяснимые исчезновения